Dorothea Wierer (ur. 3 kwietnia 1990 w Bruneck) − włoska biathlonistka, trzykrotna brązowa medalistka olimpijska, wielokrotna medalistka mistrzostw świata i mistrzostw świata juniorów oraz zdobywczyni Pucharu Świata.

Kariera 
Po raz pierwszy na arenie międzynarodowej pojawiła się 12 stycznia 2007 roku, startując w zawodach juniorskich Pucharu IBU, gdzie zajęła 13. miejsce w biegu indywidualnym. Następnie wystąpiła na mistrzostwach świata juniorów w Martell, gdzie w tej samej konkurencji była dziesiąta. Na rozgrywanych rok później mistrzostwach świata juniorów w Ruhpolding w biegu indywidualnym była najlepsza, a w sztafecie zdobyła brązowy medal. Kolejne medale zdobyła podczas mistrzostw świata juniorów w Canmore w 2009 roku, tym razem zwyciężając w biegu pościgowym i ponownie zajmując trzecie miejsce w sztafecie. Ponadto zdobyła cztery medale na mistrzostwach świata juniorów w Novym Měscie (2011): złote w sprincie i biegu pościgowym i indywidualnym oraz srebrny w sztafecie.

W sezonie 2008/2009 zadebiutowała w zawodach Pucharu Świata, zajmując 9 stycznia 2009 roku w Oberhofie 69. miejsce w sprincie. Przed sezonem 2010/2011 znalazła się w kadrze B Włoch. Pierwsze pucharowe punkty zdobyła podczas startów w Ruhpolding, gdzie zajęła 24. miejsce w sprincie oraz 37. w biegu pościgowym. Na podium zawodów tego cyklu po raz pierwszy stanęła 8 marca 2014 roku w Pokljuce, kończąc bieg pościgowy na trzeciej pozycji. Wyprzedziły ją jedynie Kaisa Mäkäräinen z Finlandii oraz Norweżka Tora Berger. Pierwsze pucharowe zwycięstwo odniosła 3 grudnia 2015 roku w Östersund, wygrywając rywalizację w biegu indywidualnym. Pozostałe miejsca na podium zajęły Francuzka Marie Dorin Habert i Ołena Pidhruszna z Ukrainy. Włoszka zajęła trzecie miejsce w klasyfikacji generalnej sezonu 2015/2016, za Czeszką Gabrielą Soukalovą i Marie Dorin Habert. Jednocześnie zwyciężyła w klasyfikacji biegu indywidualnego, była druga w klasyfikacji biegu pościgowego i trzecia w klasyfikacji sprintu.

Podczas mistrzostw świata w Novym Měscie w 2013 roku Wierer wywalczyła swój pierwszy medal jako seniorka. Wspólnie z koleżankami z reprezentacji zdobyła tam brązowy medal w sztafecie. Była tam też czwarta w sztafecie mieszanej. Na rozgrywanych dwa lata później mistrzostwach świata w Kontiolahti zdobyła kolejny brązowy medal w sztafecie. Jej najlepszym indywidualnym wynikiem było czwarte miejsce w biegu indywidualnym, w którym walkę o podium przegrała z Mäkäräinen o 0,4 sekundy. Kolejny medal zdobyła podczas mistrzostw świata w Oslo w 2016 roku, zajmując drugie miejsce w biegu pościgowym. Startując z piątego miejsca zdobytego w sprincie awansowała o trzy pozycje i rozdzieliła na podium Niemkę Laurę Dahlmeier i Marie Dorin Habert. 

W 2013 w Annecy podczas Zimowych igrzysk wojskowych zdobyła złoty medal w biathlonie drużynowo, a w biegu patrolowym na 25 km zdobyła srebrny medal.

W 2014 roku wzięła udział w igrzyskach olimpijskich w Soczi, gdzie razem z Karin Oberhofer, Dominikiem Windischem i Lukasem Hoferem wywalczyła brązowy medal w sztafecie mieszanej. Była tam też między innymi szósta w sprincie i sztafecie kobiet. Cztery lata później, podczas igrzysk olimpijskich w Pjongczangu reprezentacja Włoch w składzie Wierer, Lisa Vittozzi, Windisch i Hofer ponownie zdobyła brąz w sztafecie mieszanej. W startach indywidualnych dwukrotnie znalazła się w najlepszej dziesiątce: była szósta w biegu ze startu wspólnego oraz siódma w biegu indywidualnym.

Podczas igrzysk olimpijskich w Pekinie, 11 lutego 2022, wywalczyła brązowy medal.

Osiągnięcia

Zimowe igrzyska olimpijskie

Mistrzostwa świata

Mistrzostwa świata juniorów

Mistrzostwa Europy

Puchar Świata

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Zwycięstwa w zawodach chronologicznie

Miejsca na podium indywidualnie

Miejsca na podium drużynowo

Miejsca w poszczególnych zawodach

Puchar IBU

Miejsca w klasyfikacji generalnej

Przypisy

Bibliografia

Linki zewnętrzne 
 
 
 

Urodzeni w 1990
Włoskie biathlonistki
Włoscy medaliści olimpijscy
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2014
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2018
Medaliści Zimowych Igrzysk Olimpijskich 2022
Medaliści zimowych igrzysk olimpijskich w biathlonie
Ludzie urodzeni w Bruneck